Ритуал может означать:
 Религиозный ритуал — обрядовая церемония в рамках религиозных культов.
 Ритуал (роман) — роман английского писателя Адама Нэвилла.
 Ритуал (роман) — роман нидерландского писателя Сэйса Нотебоома.
 Ритуал (повесть) — роман украинских писателей-фантастов Марины и Сергея Дяченко.
 Ритуал (пьеса) — оркестровая пьеса Альфреда Шнитке (1985).
 Ритуал (фильм):
Ритуал (фильм, 1969) — шведский телефильм 1969 года режиссёра Ингмара Бергмана.
 Ритуал (фильм, 2000) — японский фильм 2000 года режиссёра Хидэаки Анно.
 Ритуал (фильм, 2001) — американский фильм ужасов 2001 года режиссёра Ави Нешера, снятый по мотивам сериала «Байки из склепа»..
 Ритуал (фильм, 2017) —  британский фильм ужасов 2017 года режиссёра Дэвида Брукнера.

См. также 
 Масонский ритуал
 Обсессивно-компульсивное расстройство — заболевание, сопровождающееся навязчивыми «ритуальными» действиями